

Persone 
 Curt Hofstad – politico statunitense
 Hugo Hofstad – dirigente sportivo e calciatore norvegese, portiere
 Linda Hofstad Helleland – politica norvegese
 Tore Ruud Hofstad – ex fondista norvegese, specialista della tecnica libera

Altro 
 Gruppo Hofstad – organizzazione terrorista islamista formata principalmente da giovani musulmani olandesi